Чемпионат России по хоккею с мячом 2017/2018 — 26-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России — Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017/2018.

Регламент 
После экспериментов в предыдущем сезоне организаторы вернулись к классической схеме 2-кругового турнира «каждый с каждым» с плей-офф по итогам регулярного чемпионата. В турнире участвует 14 команд — к 12 клубам, участвовавшим сезоном ранее, прибавились возвратившиеся в Суперлигу «Зоркий» из Красногорска (решением исполкома Федерации хоккея с мячом России) и «Строитель» из Сыктывкара, выигравший финальный турнир Высшей лиги сезона 2016/2017.

В плей-офф выходят команды, занявшие 1—8 места в регулярном чемпионате, которые определяют призеров чемпионата, начиная с ¼ финала.
Первые 3 клуба по итогам регулярного чемпионата выбирают соперников в серии плей-офф из числа клубов, занявших в регулярном чемпионате места с 5-го по 8-е. Соревнования ¼ финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости третью, на своем поле. Итоговые места команд, проигравших в ¼ финала, определяются по итогам регулярного чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место в регулярном чемпионате, занимает 5-е итоговое место и т. д. Соревнования ½ финала проводятся до трех побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, проводит на своем поле, а третью и, в случае необходимости, четвертую — на поле соперника. Если в серии каждая команда одержит по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате. Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводят между собой две игры за 3-е место. Финал состоит из одной игры — 25 марта.

Список участников

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика чемпионата

Бомбардиры 
 Алмаз Миргазов («Енисей») — 65 + 22
 Сергей Ломанов («Енисей») — 59 + 40
 Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») — 53 + 8
 Эрик Петтерссон («Енисей») — 44 + 14
 Вадим Стасенко («Кузбасс») — 43 + 7
 Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») — 39 + 12
 Евгений Дергаев («Водник») — 38 + 5
 Рауан Исалиев («Сибсельмаш») — 36 + 23
 Максим Ишкельдин («СКА-Нефтяник») — 34 + 35
 Павел Анисимов («Сибсельмаш») — 31 + 3
 Игорь Ларионов («Волга») — 28 + 20 
 Александр Егорычев («Байкал-Энергия») — 28 + 13 
 Владислав Тарасов («Динамо-Москва») — 28 + 8
 Владимир Каланчин («Кузбасс») — 27 + 11

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017−2018 гг.
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата
 Федерация хоккея с мячом России. Турнирная таблица
 Федерация хоккея с мячом России. Статистика

2018